Terrine (gerecht)
Terrine (keukengerei)